Кла́вдій — християнське чоловіче ім'я. За походженням — колишній давньоримський номен, який вказував на належність до роду Клавдіїв. Жіноча форма — Клавдія.

Відомі носії

Стародавній Рим 
  Клавдій I — імператор
 Клавдій II — імператор
 Марк Клавдій Марцелл (понтифік)
 Максим Клавдій
 Клавдій Гален
 Клавдій Дідім
 Децим Клавдій Друз
 Клавдій Нерон
 Флавій Клавдій Юліан
 Аппій Клавдій Цек
 Марк Клавдій Тацит
 Юлій Клавдій Цивіліс
 Квінт Клавдій Квадригарій
 Гай Клавдій Нерон
 Тіберій Клавдій Когідубній
 Гай Клавдій Канина
 Тіберій Клавдій Помпеян
 Гай Клавдій Пульхр

Інші 

 Клавдій Птолемей
 Клавдій Туринський

Вигадані персонажі 
 Клавдій (король Данії) — дядько  Гамлета